In This Moment — американський металкор-гурт, що є одним з представників жіночого металкору. З 2005 року було видано 4 студійні альбоми, 1 live-альбом та 10 синглів.

Учасники гурту

Поточний склад 
 Марія Брінк — вокал
 Travis Johnson — бас-гітара
 Chris Howorth — гітара
 Randy Weitzel — ритм-гітара
 Tom Hane — ударні

Колишні учасники 
 Josh Newell — бас-гітарист
 Pascual Romero — бас-гітарист
 Jesse Landry — бас-гітарист
 Kyle Konkiel — бас-гітарист
 Blake Bunzel — ритм-гітарист
 Jeff Fabb — барабанщик

Дискографія

Альбоми

Сингли

Відеокліпи

Примітки

Посилання 

 In This Moment — Official Century Media Records page 
 In This Moment — Official MySpace page 
 In This Moment — Official Xanga page 
 YeboTV.com (In This Moment Concert)
 YeboTV.com (In This Moment Interview)
 SHOUT! Music Webzine (In This Moment Interview)
 Inked Magazine (Maria Brink Feature) 
 Austin Sound Check (interview with Maria Brink) 
 Palestra.net (interview with Maria Brink & Chris Howarth)

Музичні гурти Лос-Анджелеса
Рок-гурти США
Музичні колективи, що з'явились 2005
Засновані у США 2005